Дмитрий Гедеонов: Гедеонов, Дмитрий Данилович (1854—1908) — русский геодезист и астроном.
 Гедеонов, Дмитрий Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан-поручик; № 825 (438); 25 марта 1791.